Die Saison 2019/20 war die 98. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe.
Sie begann am 2. August 2019 und hätte planmäßig am 7. Juni 2020 enden sollen.

Am 19. April 2020 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie entschieden, alle Ligen unterhalb der 2. Liga zu beenden und sowohl den Auf- als auch den Abstieg in dieser Saison auszusetzen.

Modus 

Geplant war folgender Modus: An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2019/20 14 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt, der Tabellenletzte steigt ab.

Wegen der Auswirkungen von Covid-19 wurde die Saison jedoch vorzeitig beendet und der sportliche Auf- und Abstieg ausgesetzt. 

Der FC Zell am See teilte jedoch am 28. April 2020 mit, dass man aus finanziellen Gründen seine Kampfmannschaft aus der Liga zurückziehen und zukünftig in der 2. Klasse Süd/West antreten wolle.

Teams 

 SK Adnet
 UFC Altenmarkt
 TSU Bramberg
 SV Bürmoos
 USC Eugendorf
 SC Golling
 ÖTSU Hallein
 TSV Neumarkt
 ASVÖ FC Puch
 SV Straßwalchen
 UFV Thalgau
 FC Zell am See
 FC Bergheim (Aufsteiger)
 UFC SV Hallwang (Aufsteiger)

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2019/20
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)